Анна Австрийская — имя нескольких представительниц европейской монархии династии Габсбург:

 Анна Австрийская (1275—1327) — дочь Альбрехта I, супруга Германа, маркграфа Бранденбурга, во втором браке Генриха VI, князя Вроцлавского.
 Анна Австрийская (1318—1343) — дочь Фридриха III, супруга Генрих XV, герцога Нижней Баварии, во втором браке Иоганна Генриха IV, графа Горицкого.
 Анна Австрийская (1432—1462) — герцогиня Люксембургская, дочь Альбрехта II, супруга ландграфа Тюрингии Вильгельма III.
 Анна Австрийская (1528—1590) — дочь Фердинанда I, супруга баварского герцога Альбрехта V.
 Анна Австрийская (1549—1580) — королева Испании, дочь Максимилиана II, супруга короля Филиппа II.
 Анна Австрийская (1573—1598) — королева Польши и Швеции, дочь эрцгерцога Карла, супруга короля Сигизмунда III Вазы.
 Анна Австрийская (1601—1666) — королева Франции, дочь Филиппа III, супруга короля Людовика XIII.